Shiroyama – cittadina del Giappone
 Monte Shiroyama – montagna del Giappone
 Battaglia di Shiroyama – battaglia 
 Diga di Shiroyama – dighe del Giappone

Pagine correlate 

 Shimoyama